Tiw (uneor Teiw, Ti, Tiu, Tio, Tig, Týr, Tyr, Tyz, Ty, Ziu, sau Ziu) este zeu de gloria eroica in mitologie anglo-saxona.

mitologie
Zei anglo-saxoni